Prirsch ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Prirsch (1906–1965), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Florian Prirsch (* 1998), österreichischer Fußballspieler